Кипърска първа дивизия 2013/14 е седемдесет и шести шампионат по футбол на Кипър. Сезонът започва на 31 август 2013 г. Групата е съставена от 14 отбора. Шампион е тимът на АПОЕЛ. Първенството се провежда на два етапа. След редовните 26 срещи, отборите са разделени на две групи – 1-во до 6-о място и 7-о до 12-о. Последните два отбора изпадат директно.

На 17 май 2014 г. се играе мач, който решава кой ще стане шампион между АЕЛ Лимасол и АПОЕЛ. Той е прекратен при 0:0 в 52-рата минута, след като привържениците на АЕЛ Лимасол замерват и раняват с факли и бомбички футболиста на АПОЕЛ Клаудиано да Силва - Кака. Двубоят е преигран на 31 май 2014 г. без публика и на неутрален терен. Завършва 1:0 в полза на АПОЕЛ. На 6 юни 2014 г. дисциплинарната комисия на КФФ отменя резултата от преиграването и присъжда служебна победа с 3:0 за АПОЕЛ.

Първи етап

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Таблица с резултати

Втори етап 
Първите 12 отбора са разделени в 2 групи. Точките след краят на редовния сезон се запазват.

Група А

Група В 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Голмайстори

Бележки 
 Кипър - Списък с класирания (RSSSF)

Първенство на Кипър по сезони